Linka B se nachází v mnoha městech:

 Praha – Linka B (pražské metro) 
 Paříž – RER B (příměstská železnice RER)
 New York – Linka B (newyorské metro)
 Řím – Linka B (římské metro)